Rolón peut désigner : 
 Camila Rolón (1842-1913), religieuse argentine ;
 Giselle Gómez Rolón (1995-), mannequin argentine ; 
 José Rolón (1876-1945), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique mexicain ;
 Leonardo Rolón (1995-), footballeur argentin, frère jumeau de Maxi ; 
 Maxi Rolón (1995-2022), footballeur argentin, frère jumeau de Leonardo.

Divers 
 Rollon (911–932), viking.